Trusheim ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Trusheim (1906–1997), deutscher Geologe und Paläontologe
 Heino Trusheim (* 1970), in Hamburg lebender Stand-up-Comedian